

События 
 Консулы Флавий Проб и Флавий Тавр Клементин Армоний Клементий.
 513—515 — Мятеж Виталиана в Византии. Участвуют гунны и булгары.
 Граф федератов Виталиан объявил себя защитником православия и с множеством гуннов и булгар занял Фракию, Скифию и Мезию и осадил Константинополь.

Скончались 
 Контест из Байё — святой епископ Байё.
 Шэнь Юэ — китайский политический деятель, ученый, буддистский идеолог.

См. также

Примечания